Niemcy:
 Seifen – dzielnica Waldbröl
 Seifen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby:
 Wolfgang Seifen – niemiecki organista

Zobacz też:
 Seiffen/Erzgeb.